Baoulé bezeichnet:

 Baoulé (Bakoye), Fluss in Mali, Westafrika
 Baoulé, Akan-Volk, siehe Baule (Volk)
 Baoulé, Akan-Sprache, siehe Baule (Sprache)
 Baoulé (Bani), Fluss in Mali und der Elfenbeinküste

Siehe auch:

 Baule